SC Brühl steht für:
 SC Brühl 06/45, Sportverein aus der Stadt Brühl (Rheinland)
 SC Brühl St. Gallen, Sportverein aus der schweizerischen Gemeinde St. Gallen